

Informatica
Erlang, linguaggio di programmazione
Erlang Public License, licenza software

Matematica
Variabile casuale erlanghiana, o gamma
Variabile casuale Erlang B
Variabile casuale Erlang C

Persone
Agner Krarup Erlang, matematico e ingegnere danese

Religione
Erlang Shen, divinità cinese

Telecomunicazioni
Erlang, unità di misura